Aleksandra Lisowska (ur. 1990) – lekkoatletka polska, biegaczka długodystansowa
 Roksolana (ok. 1505–1558) – konkubina sułtana Turcji Sulejmana Wspaniałego, matka sułtana Selima II Pijaka